O termo Hartsville pode referir-se a:

Nos Estados Unidos da América
Hartsville – cidade da Carolina do Sul
Hartsville – cidade de Indiana
Hartsville – cidade do Tennessee

Ver também
Hartville

Desambiguações de topônimos